rewers – jedna ze stron zdobionego przedmiotu płaskiego
 rewers – w archiwistyce, rodzaj dokumentu
 rewers - skrypt dłużny, także pokwitowanie na wypożyczony przedmiot (np. książkę w bibliotece)
 rewers – różne rodzaje urządzeń odwracających kierunek działania urządzeń:
 odwracacz ciągu w samolocie
 przekładnia nawrotna w napędzie mechanicznym
 Rewers – film z 2009 roku w reż. Borysa Lankosza

Przypisy